Il singolare del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tobias Summerer che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (semifinali)
 Davide Sanguinetti (finale)

 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Albert Portas (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2004